

Toponyme 

 Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine et l'une des plus grandes mégapoles du monde.

Titres d'œuvres 

 Shanghai, film américain réalisé par James Flood, sorti en 1935 ;
 Shanghaï (The Shanghai Gesture), film américain réalisé par Josef von Sternberg, sorti en 1941 ;
 Shanghai, film sino-américain réalisé par Mikael Håfström, sorti en 2010 ;
 Paris Shanghai, court métrage français réalisé par Thomas Cailley, sorti en 2011 ;
 , film indien réalisé par Dibakar Banerjee, sorti en 2012 ;
 Shanghai, une série de jeux vidéo initiée par la publication du jeu Shanghai d'Activision en 1986 ;
 Shanghai, bande dessinée de Mathieu Mariolle et Yann Tisseron.

Autres 
 Le Shanghaï SIPG est une équipe de football basée à Shanghai.
 L'Organisation de coopération de Shanghai est une organisation intergouvernementale asiatique.
 La clique de Shanghai est le nom donné à un groupe d’officiels du Parti communiste chinois qui ont dû leur promotion à leur appartenance à l’administration municipale de  Shanghai sous l’égide de l’ancien maire de Shanghai et président Jiang Zemin.
 Le classement académique des universités mondiales par l'université Jiao Tong de Shanghai, lancé depuis 2003.
 La Municipalité de la Grande Voie de Shanghai est un régime politique actif entre 1937 et 1938.

Notes et références